Seguidor o secuaz puede referirse a:

Apóstol
Discípulo
Partidario (partido)
Seguidores de Horus (Shemsu Hor)
Seguidores de Kadyrov (Kadyrovtsy)
Fan
Ave seguidora de hormigas
Los seguidores, novela de Star Wars
Seguidores de Set, clan de juego de rol
Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (Monty Python and the Holy Grail)